Keep (vogel), een zangvogel uit de familie van de vinkachtigen
 De shell keep, een speciaal type van motteversterking
 KEEP, afkorting voor Keeping Emulation Environments Portable, een EU-project
 Google Keep, een app van Google Inc.
 'Keep en korrel', een eenvoudig richtsysteem, zie Vizier (wapen)

Personen
Angela Keep (1981)
Henry Keep (1863–1905)
Judith Keep (1944–2004)
Nathan Cooley Keep (1800–1875)
Robert Porter Keep (1844–1904)

Zie ook 
de keep (keeper) of kiep, zie doelman